Lustra puede referirse a:

 Lustra: localidad de Italia.
 Lustra: banda de pop punk estadounidense.
 Lustra: álbum de la banda británica de rock Echobelly.